Richfield může být:

 Richfield (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii
 Richfield (Idaho) – město v Idaho
 Richfield (Kansas) – město v Kansasu
 Richfield (Minnesota) – město v Minnesotě
 Richfield (New York) – město v New Yorku
 Richfield (Severní Karolína) – město v Severní Karolíně
 Richfield (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Richfield (Pensylvánie) – vesnice v Pensylvánii
 Richfield (Utah) – město v Utahu
 Richfield (Adams County, Wisconsin) – město v okrese Adams County ve Wisconsinu
 Richfield (Washington County, Wisconsin) – vesnice v okrese Washington County ve Wisconsinu
 Richfield (Wood County, Wisconsin) – město v okrese Wood County ve Wisconsinu